Flughafen Santa Cruz steht umgangssprachlich für:

 Flughafen La Palma, der Flughafen der Kanarischen Insel La Palma nahe deren Hauptstadt Santa Cruz de La Palma
 Flughafen Madeira, der Flughafen der Atlantikinsel Madeira nahe der Stadt Santa Cruz
 Flugplatz Santa Cruz, der Flugplatz (kein Flughafen) nahe der Ortschaft Praia de Santa Cruz in der Gemeinde Silveira in Portugal
 Flughafen Viru Viru, der Flughafen nahe der Stadt Santa Cruz de la Sierra in Bolivien